Пётр Дьяконов:
 
 Дьяконов, Пётр Андреевич (род. 1981) — российский хоккеист.
 Дьяконов, Пётр Иванович (1855—1908) — русский хирург.
 Дьяконов, Пётр Фёдорович (1866—1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.